Ducado de Meclemburgo-Schwerin (1701–1815), um Ducado do Sacro Império Romano-Germânico e da Confederação do Reno
 Grão-Ducado de Meclemburgo-Schwerin (1815–1918), um Grão-Ducado da Confederação Germânica e a Confederação da Alemanha do Norte, que mais tarde se tornou parte do Império Alemão
 Estado Livre de Meclemburgo-Schwerin (1918–1933), parte da República de Weimar

Desambiguações de topônimos